La République allemande peut faire référence à plusieurs régimes au cours de l'histoire allemande:
 le Reich allemand, plus connue sous le nom informel de « République de Weimar » et aussi numérotée comme « Première République », de 1919 à 1933, date où l'Allemagne nazie remplaça de fait la république, bien qu'elle n'ait jamais été formellement abrogée ;

En 1949, l'Allemagne était divisée principalement en deux républiques :
 la République démocratique allemande (RDA), de 1949 à 1990, date de la réunification allemande ;
 la République fédérale d'Allemagne (RFA), depuis 1949 : jusqu'en 1990, ce nom désignait exclusivement l'Allemagne de l'Ouest (la « Deuxième République », ou « République de Bonn »), mais désigne la totalité de l'actuelle Allemagne depuis la réunification et l'absorption de la RDA par la RFA (la « Troisième République », ou « République de Berlin »).

À citer également :
 la République d'Autriche allemande, État éphémère (1918-1919) successeur de l'Autriche-Hongrie et autoproclamé comme étant un État membre de la République de Weimar.